Siemens pode referir-se a:

 Siemens AG - multinacional alemã de aparelhos eletrônicos e de comunicação fundada por Werner von Siemens e Johann Georg Halske.
 Siemens Ltda. - filial brasileira da Siemens AG.
 Siemens ("S") - unidade derivada do Sistema Internacional de Unidades para a condutância elétrica, sendo o inverso do ohm, denominado em homenagem a Ernst Werner von Siemens.

Ver também 
 Peter von Siemens
 Werner von Siemens
 Wilhelm von Siemens

Desambiguação